Daniele Marghitola, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"| 2005-2006 || HC Ambri-Piotta U20 || Juniors Élites || - || - || - || - || - ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| GDT Bellinzone ||  || 14 || 1 || 1 || 2 || 36 || 5 || 1 || 0 || 1 || 20
|- 
|rowspan="3"| 2006-2007 || HC Ambri-Piotta U20 || Juniors Élites || 35 || 2 || 9 || 11 || 163 || 5 || 1 || 1 || 2 || 14
|- 
|  Chiasso  ||  || 2 || 0 || 2 || 2 || 4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
|  GDT Bellinzone ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|rowspan="3"| 2007-2008 || HC Ambri-Piotta U20 || Juniors Élites || 15 || 2 || 3 || 5 || 94 || 8 || 1 || 3 || 4 || 40
|- 
| HC Ambri-Piotta || LNA || 36 || 0 || 0 || 0 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|  HC Olten  || LNB || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2008-2009 || HC Ambri-Piotta || LNA || 47 || 0 || 1 || 1 || 50 || 12 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
|rowspan="2"| 2009-2010 || HC Ambri-Piotta || LNA || 30 || 0 || 0 || 0 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|- 
| HC Bâle  || LNB || 19 || 2 || 3 || 5 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
|rowspan="2"| 2010-2011 || HC Ambri-Piotta || LNA || 18 || 0 || 0 || 0 || 10 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| HC Bâle  || LNB || 31 || 2 || 2 || 4 || 44 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
|rowspan="2"| 2011-2012 || HC Sierre || LNB || 42 || 2 || 3 || 5 || 45 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| HC Genève-Servette  || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|rowspan="2"| 2012-2013 || HC Sierre || LNB || 32 || 1 || 7 || 8 || 96 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| HC Red Ice  || LNB || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2013-2014 || HC Red Ice || LNB || 38 || 0 || 7 || 7 || 28 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|rowspan="2"| 2014-2015 || HC Red Ice || LNB ||33||1||0||1||30||4||0||0||0||0
|- 
| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|- 
| 2015-2016 || HC Sierre ||  || 25 || 5 || 16 || 21 || 34 || 5 || 0 || 3 || 3 || 8
|- 
| 2016-2017 || HC Sierre ||  || 20 || 0 || 6 || 6 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2017-2018 || HC Sierre ||  || 26 || 5 || 18 || 23 || 54 || 9 || 2 || 3 || 5 || 12
|- 
| 2018-2019 ||  HC Valais-Chablais|| SRL || 16 || 0 || 4 || 4 || 22 || 15 || 2 || 5 || 7 ||14
|- 
| 2019-2020 || HC Valais-Chablais || SRL || 14 || 1 || 3 || 4 || 22 || - || - || - || - || -
|- 
| 2020-2021 || HC Valais-Chablais || SRL || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1988
Naissance à Martigny
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bâle
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Fribourg-Gottéron